hrabstwo Spencer (ang. Spencer County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Spencer (ang. Spencer County) w USA, w stanie Kentucky